Pethö ist der Familienname von:

 Attila Pethő (* 1950), ungarischer Mathematiker und Informatiker
 Nikolaus Pethö (1971–2019), deutscher Polizist und Politiker (AfD)